Wau est le nom de plusieurs lieux dans le monde.

Les Wau dans le monde

Wau, la capitale de l'État du Bahr el Ghazal occidental.

Papouasie-Nouvelle-Guinée

 Wau, ville de la province de Morobe.

Sigle WAU 
Le sigle WAU peut désigner : 
 Washington Adventist University, l'université adventiste de Washington aux États-Unis